Tratenbach ist ein Name und Namensbestandteil:

 Am Tratenbach, Einöde der Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Tratenbach (Isar), rechter Zufluss der Isar nach Lenggries
 Tratenbach-Schichten, geologische Schicht der Kreidezeit; Typlokalität am Tratenbach bei Lenggries

Siehe auch:
 Trattenbach